Torbes peut désigner :

Toponymes

Torbes : la forme occitane de la commune de Tourbes ;

Torbes : l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira ;

Autres 
 Torbeš : un peuple de Macédoine.

Homonymie de toponyme